Die isländische Fußballmeisterschaft 1979 war die 68. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 12. Mai 1979 und endete mit den letzten Spielen am 16. September 1979.

Es nahmen zehn Vereine an der Meisterschaft teil, die in einer einfachen Hin- und Rückrunde ausgetragen wurde. Zum ersten Mal seit 1955 nahmen wieder fünf Vereine aus der Hauptstadt Reykjavík teil.

ÍB Vestmannaeyja konnte zum ersten Mal die Meisterschaft gewinnen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Zeile. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

UEFA-Pokal Playoff 
Da das zweit- und drittplatzierte Team nach Ablauf der regulären Saison punktegleich waren, wurde die im UEFA-Pokal 1980/81 startberechtigte Mannschaft in einem Playoff ermittelt. Aufgrund eines Remis in der ersten Begegnung musste das Spiel wiederholt werden. Schließlich konnte sich ÍA Akranes durchsetzen.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1979
1979